In der Saison 2007 der European Football League wurde eine Qualifikationsrunde in vier Divisionen ausgespielt, wobei sich jeweils der Gruppenerste für das Halbfinale qualifizieren konnte. Für Deutschland ging der amtierende Vizemeister an den Start, die Marburg Mercenaries. Die Marburger erreichten das Endspiel, mussten sich dort aber den Dodge Vikings Vienna mit 19 zu 70 deutlich geschlagen geben.

Qualifikationsrunde

Division 1 
 Vienna Vikings – Moskau Patriots 72:2 (14:0,23:2,14:0,21:0)
 Helsinki Wolverines – Vienna Vikings 6:38 (0:6,0:18,0:7,6:7)
 Moskau Patriots – Helsinki Wolverines 30:0 (0:0,17:0,0:0,13:0)

Division 2 
 Triangle Razorbacks – Eidsvoll 1814's 7:59 (0:7,7:24,0:21,0:7)
 Eidsvoll 1814's – Porvoo Butchers 39:0 (15:0,17:0,7:0,0:0)
 Porvoo Butchers – Triangle Razorbacks 41:6 (13:0,14:0,7:0,7:6)

Division 3 
 Valencia Firebats – Swarco Raiders Tirol 6:39 (0:14,0:19,0:6,6:0)
 Bergamo Lions – Valencia Firebats 41:8
 Swarco Raiders Tirol – Bergamo Lions 28:27 (14:7,7:7,7:7,0:6)

Division 4 

 L’Hospitalet Pioners – La Courneuve Flash 0:44 (0:16,0:7,0:7,0:14)
 Marburg Mercenaries – L’Hospitalet Pioners 34:0 (14:0,7:0,0:0,13:0)
 La Courneuve Flash – Marburg Mercenaries 27:28 (7:7,7:0,7:0,6:21)

Play-offs

Halbfinale

Eurobowl

Siehe auch 
 EFAF Cup 2007

Weblinks 
 Schedule / Results 2007 (kompletter Spielplan auf eurobowl.info)

Einzelnachweise 

2007
American-Football-Saison 2007